Ли Кониц (; 13 октября 1927, Чикаго — 15 апреля 2020, Нью-Йорк) — американский джазовый музыкант, саксофонист и композитор.

Жизнь и творчество 
Леон Кониц родился 13 октября 1927 года в семье евреев австрийского и русского происхождения Абрама Коница (1898—1959) и Анны Гетлин (уроженки Пинска, 1900—1964). Ли Кониц начинал музыкантом-самоучкой. В возрасте одиннадцати лет он получил свой первый кларнет. Однако позже отказался от инструмента в пользу тенор-саксофона. В конце концов он перешел с тенора на альт. Наибольшее влияние на него в то время оказали биг-бэнды, которые они с братом слушали по радио; услышав Бенни Гудмана, Ли захотел себе кларнет. Он импровизировал на саксофоне, прежде чем научился играть джазовые стандарты. Образование получил в колледже Рузвельта.

Кониц начал свою профессиональную карьеру в 1945 году с группой Тедди Пауэлла, где он заменил Чарли Вентуру. Через месяц группа распалась. Между 1945 и 1947 годами он периодически работал с Джерри Уолдом. В 1946 году он встретил пианиста Ленни Тристано, и двое музыкантов стали работать вместе в небольшом коктейль-баре. Его следующая значительная работа была с Клодом Торнхиллом в 1947 году с аранжировкой Гила Эванса и Джерри Маллиганом в качестве композитора. 

Он работал в составе Майлза Дэвиса, у которого были выступления в сентябре 1948 года. Также записывался с этим составом в 1949 и 1950 годы; позже треки были собраны в альбоме Birth of the Cool (Capitol, 1957). Присутствие Конитца и других белых музыкантов в группе рассердило некоторых черных музыкантов, так как многие из них были безработными в то время, но Дэвис отверг их критику. В 1948 году в Нью-Йорке Кониц также играет вместе с Гилом Эвансом. Эти выступления в 1948—1950 годах легли в основу стиля кул-джаз. 

Его дебют в качестве лидера состоялся в 1949 году с треками, собранными на альбоме Subconscious-Lee (Prestige, 1955). Он отказался от сотрудничества с Гудманом в 1949 году, о чем позже сожалел. Близко дружил с Чарли Паркером, обратно представлениям критиков об их соперничестве.

В 1952 году выступает в Торонто, затем — в 1952—1954 годах — в джаз-бэнде Стэна Кентона. В 1952 году он участвует как солист в записи знаменитого альбома Кентона New Concepts of Artistry in Rhythm, а в 1953 году записывается вместе с Джерри Маллигеном. В январе 1956 года Кониц, вместе с Гансом Коллером, Зутом Симсом и Ларсом Галлином, участвует в гастрольном турне по Европе.

Начиная с 60-х годов XX столетия многократно выступал в Европе, часто в сопровождении одного пианиста. В 1961 году записал Motion для Verve с Элвином Джонсом на барабанах и Сонни Далласом на басу. Эта спонтанная сессия полностью состояла из стандартов. Свободный формат трио удачно показал неортодоксальную фразировку и интересные хроматизмы Конитца.

В 1967 году Кониц записал The Lee Konitz Duets (Milestone) в составах, часто необычных для того времени (саксофон и тромбон, два саксофона). Записи основывались на почти всей истории джаза, от песни Луи Армстронга «Struttin' with Some Barbecue» с клапанным тромбонистом Маршаллом Брауном, до двух свободных импровизационных дуэтов: со скрипачом Рэем Нэнсом и гитаристом Джимом Холлом.

Участвовал в написании музыки к фильму Desperate Characters (1971). В 1981 году выступил на Woodstock Jazz Festival, который проходил в рамках празднования десятилетия Creative Music Studio. В 1992 году музыкант был удостоен датской премии Джазпар, дотируемой ежегодно в размере 200 000 датских крон.

Ли Кониц был весьма плодовитым, записал десятки альбомов в качестве лидера группы. Также записывался и выступал с Дэйвом Брубеком, Орнеттом Коулманом, Чарльзом Мингусом, Аттилой Золлер, Джерри Маллиганом, Элвином Джонсом и другими. Записал альбом в трио с Брэдом Мелдау и Чарли Хейденом, который был выпущен на Blue Note, а также концертный альбом с барабанщиком Полом Моушеном, записанный в 2009 году в клубе Birdland и выпущенный ECM в 2011 году.

С возрастом Кониц стал больше экспериментировать и выпустил несколько альбомов в направлениях фри-джаз и авангардный джаз, выступая со многими более молодыми музыкантами. Его альбому с саксофонисткой и вокалисткой Грейс Келли, критик Майкл Джексон присвоил 4,5 звезды в журнале DownBeat.

У Конитца были проблемы с сердцем, требовавшие хирургического вмешательства. Он должен был появиться в Мельбурнском концертном центре в 2011 году на Мельбурнском международном джазовом фестивале, но не смог из-за болезни.

В августе 2012 года Кониц выступал с аншлагами в клубе Blue Note (Гринвич-Виллидж) в рамках записи Enfants Terribles, в сотрудничестве с Биллом Фризеллом, Гэри Пикоком и Джоуи Бароном. Через несколько дней после 87-летия в 2014 году он трижды играл в Cafe Stritch в Сан-Хосе, штат Калифорния, в составе трио Джеффа Денсона, импровизируя на свои любимые стандарты. В 2018 году его дуэтный альбом Decade (Verve Records) отпраздновал 90-летие музыканта и десять лет сотрудничества с пианистом Дэном Тепфером.

Кониц умер в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке 15 апреля 2020 года в результате пневмонии, вызванной коронавирусом.

Дискография

Как лидер/ко-лидер 

 1949-50: With Tristano, Marsh and Bauer (Prestige)
 1949-50: Lee Konitz and Stan Getz — The New Sounds (10", Prestige)
 1949-50: Subconscious-Lee (Prestige, 1949-50)
 1951: Lee Konitz Featuring Miles Davis — The New Sounds (10, Prestige, переиздан Conception, 1956)
 1953: Lee Konitz Plays with the Gerry Mulligan Quartet (Pacific Jazz) с Джерри Маллигэн
 1954: Jazz Time Paris Vol. 3: Lee Konitz Plays (Vogue)
 1954: Konitz (10″, Storyville)
 1954: Jazz at Storyville (Storyville)
 1954: In Harvard Square (Storyville)
 1955: Lee Konitz with Warne Marsh (Atlantic)
 1956: Lee Konitz Featuring Hans Koller, Lars Gullin, Roland Kovac (Swingtime)
 1956: Inside Hi-Fi (Atlantic)
 1957: The Real Lee Konitz (Atlantic)
 1957: Very Cool (Verve)
 1957: Tranquility (Verve)
 1958: An Image: Lee Konitz with Strings (Verve)
 1959: Live at the Half Note (Verve)
 1959: Lee Konitz Meets Jimmy Giuffre (Verve) with Jimmy Giuffre
 1959: You and Lee (Verve)
 1961: Motion (Verve)
 1965: Trio and Quartet (Magnetic)
 1966: Modern Jazz Compositions from Haiti (Impulse!)
 1967: The Lee Konitz Duets (Milestone)
 1968: European Episode (CAM Jazz)
 1968: Impressive Rome (CAM)
 1968: Stereokonitz (RCA)
 1969: Peacemeal (Milestone)
 1971: Spirits (Milestone)
 1972: Worth While (Atlantic) — записи 1956
 1974: Jazz à Juan (SteepleChase)
 1974: I Concentrate on You: A Tribute to Cole Porter (SteepleChase)
 1974: Satori (Milestone)
 1974: Lone-Lee (SteepleChase)
 1975: Trio: Oleo (Sonet)
 1975: Chicago 'n' All That Jazz (Denon: LaserLight)
 1976: Lee Konitz Meets Warne Marsh Again (Pausa)
 1976: Figure and Spirit (Progressive)
 1977: The Lee Konitz Quintet (Chiaroscuro)
 1977: The Lee Konitz Nonet (Chiaroscuro)
 1977: Tenorlee (Candid)
 1977: Pyramid (Improvising Artists)
 1979: Seasons Change с Карлом Бергером (Circle)
 1979: Nonet: Live at Laren (Soul Note)
 1979: Yes, Yes Nonet (SteepleChase)
 1980: Heroes (Verve)
 1980: Anti-heroes (Verve)
 1982: Toot Sweet (Owl)
 1982: High Jingo (Atlas)
 1983: Glad, Koonix! (Dragon)
 1983: Dovetail (Sunnyside)
 1983: Dedicated to Lee: Lee Konitz Plays the Music of Lars Gullin (Dragon)
 1983: Art of the Duo (Enja)
 1984: Wild as Springtime (GFM)
 1984: Stereokonitz (Soul Note)
 1986: Quartet: Ideal Scene (Soul Note)
 1986: Medium Rare (Label Bleu)
 1987: Quartet: The New York Album (Soul Note)
 1988: The Space Jazz Trio (c Энрико Пиерануци): Blew (Philology)
 1988: Solitudes (Philology)
 1989: In Rio (MA)
 1989: Konitz in Denmark (Rightone)
 1989: Round and Round (Music Masters)
 1990: Zounds (Soul Note)
 1990: Once Upon a Line (Musidisc)
 1991: Lullaby of Birdland (Candid)
 1992: The Jazzpar All Star Nonet: Leewise (Storyville)
 1992: Jazz Nocturne (Evidence)
 1992: Lunasea (Soul Note)
 1992: From Newport to Nice (Philology)
 1992: Frank-Lee Speaking (West Wind)
 1993: Rhapsody (Evidence)
 1993: So Many Stars (Philology)
 1993: Rhapsody II (Evidence)
 1993: Italian Ballads, Volume1 (Philology)
 1993: Brazilian Rhapsody (BMG: Music Masters)
 1993: Steps Towards a Dream (Odin), при участии Эрлинг Аксдаль, Джон Пал Инденберг и Бьорн Альтерхог
 1994: Swiss Kiss (TCB)
 1995: Haiku (Nabel)
 1995: Move (Moon)
 1995: Free with Lee (Philology)
 1996: Alone Together (Blue Note)
 1996: Live at the Manhattan Jazz Club (GAM)
 1996: Guarana (AxolOtl Jazz)
 1996: Unaccompanied Live in Yokohama (PSF)
 1996: Strings for Holiday: A Tribute to Billie Holiday (Enja)
 1996: Lee Konitz Meets Don Friedman (Camerata)
 1996: It’s You (SteepleChase)
 1997: Twelve Gershwin in Twelve Keys (Philology)
 1997: Out of Nowhere (SteepleChase)
 1997: The Frankfurt Concert (West Wind)
 1997: Dearly Beloved (SteepleChase)
 1997: Body and Soul (Camerata)
 1998: Saxophone Dreams (Koch)
 1998: Inside Cole Porter (Philology)
 1998: L’age mur (Philology)
 1998: Tender Lee (For Chet) (Philology)
 1998: Self Portrait (Philology)
 1998: Dialogues (Challenge)
 1999: Dig-It (SteepleChase)
 1999: Three Guys (Enja)
 1999: Trio: Another Shade of Blue (Blue Note)
 2000: Quartet: Sound of Surprise (RCA Victor)
 2000: Pride (SteepleChase)
 2001: Trio: Some New Stuff (DIW)
 2001: Quintet: Parallels (Chesky)
 2002: At the New Mississippi Jazz Club (Philology)
 2003: Live-Lee (Milestone)
 2003: A Day in Florence (Philology)
 2004: BargaLee (Philology)
 2004: Sound-Lee (Membran International)
 2004: One Day with Lee (Capri)
 2004: Lee Konitz-Ohad Talmor String Project: INVENTIONS (при участии the Spring String Quartet) (OmniTone)
 2005: New Nonet (под управлением Охэда Тэйлора) (OmniTone)
 2006: Lee Konitz-Ohad Talmor Big Band: Portology (при участии the Orquestra Jazz de Matosinhos) (OmniTone)
 2008: Lee Konitz/Grace Kelly: GRACEfulLEE (Pazz Recordings)
 2008: Lee Konitz & Minsarah: Deep Lee (при участии Джеффа Дэнсона, Флориана Вебера, Зива Равица) (Enja)
 2009: Lee Konitz / Dan Tepfer: Duos with Lee (Sunnyside)
 2009: Lee Konitz New Quartet: Live at the Village Vanguard (при участии Джеффа Дэнсона, Флориана Вебера, Зива Равица) (Enja)
 2011: Lee Konitz/Brad Mehldau/Charlie Haden/Paul Motian: Live at Birdland (ECM)
 2014: Lee Konitz/Dan Tepfer/Michael Janisch/Jeff Williams: First Meeting: Live in London, Volume 1 (Whirlwind)

Как сайдмэн 
с Майлс Дэвис
 The Miles Davis Tuba Band (w/ Lennie Tristano) — Why Do I Love You? Rare Broadcasts 1947-48 (Natasha, 1993)
 Birth of the Cool (Capitol, 1949)
 Miles Ahead (1957)
с Ленни Тристано
 Lennie Tristano and Warne Marsh: Intuition (rec. 1949, Capitol, 1996)
 Crosscurrents (Capitol, 1949 [1972])
 Lennie Tristano (Atlantic, 1956)
со Стеном Кентоном
 City of Glass (Capitol, 1951)
 New Concepts of Artistry in Rhythm (Capitol, 1952)
 Popular Favorites by Stan Kenton (Capitol, 1953)
 Sketches on Standards (Capitol, 1953)
 This Modern World (Capitol, 1953)
 Portraits on Standards (Capitol, 1953)
 The Kenton Era (Capitol, 1940-54, [1955])
с Джерри Маллигэн
 The Gerry Mulligan Songbook (World Pacific, 1957)

С прочими

 1947: Claude Thornhill and His Orchestra: The Uncollected Claude Thornhill and His Orchestra (Hindsight)
 1951: Ralph Burns and His Orchestra:Free Forms
 1956: Metronome All-Stars: Metronome All-Stars 1956 (Clef)
 1957: Gil Evans: Gil Evans & Ten (Prestige)
 1966: Dave Pike: The Doors of Perception (Vortex, 1970)
 1968: Attila Zoller: Zo-Ko-Ma (MPS)
 1972: Charles Mingus: Charles Mingus and Friends in Concert (Columbia)
 1974: Dave Brubeck: All The Things We Are (Atlantic)
 1975: Warne Marsh Quintet: Jazz Exchange (Storyville)
 1975: Hal Galper: Windows (SteepleChase)
 1977: Bill Evans: Crosscurrents (Fantasy)
 1980: Martial Solal: Live at the Berlin Jazz Days (MPS)
 1983: Martial Solal: Star Eyes, Hamburg 1983 (HatOLOGY)
 1984: Max Roach: It's Christmas Again (Soul Note)
 1990: Frank Wunsch Quartet: S’Nice (Nabel)
 1991: Lars Sjosten Quartet: Friends (Dragon)
 1993: Renato Sellani: Speakin' Lowly, Volume 1 (Philology)
 1994: Orchestra Il Suono Improvviso: A Venezia (Philology)
 1995: Umberto Petrin: Breaths and Whispers (Homage to Alexander Scriabin) (Philology)
 1995: John Pl Indreberg: Step Towards a Dream (Odin)
 1995: Don Friedman with Attila Zoller: Thingin'  (HatOLOGY)
 1997: Kenny Wheeler: Angel Song (ECM)
 1998: Gerry Mulligan All-Star Tribute Band: Thank You, Gerry! (Arkadia Jazz)
 2000: The Axis Quartet: Play French Impressionist Music from the Turn of the Twentieth Century (Palmetto)
 2000: Rich Perry: RichLee! (SteepleChase)
 2001: Franco D'Andrea: Inside Rodgers (Philology)
 2001: Renato Sellani: Minority, Volume 2: All the Way (The Soft Ways) (Philology)
 2002: Matt Wilson: Gong with Wind Suite (Steeplechase)
 2002: Irio de Paula: Duas contas (Philology)
 2002: Barbara Casini: Outra vez (Philology)
 2003: Stefano Bollani: Suite for Paolo (Philology)
 2003: Kenny Werner: Unleemited (Owl)
 2006: Francois Théberge: Soliloque (Effendi)
 2007: Riccardo Arrighini: The Soprano Sax Album: Standards (Philology)
 2007: Brian Dickenson: The Glenn Gould Session (Philology)
 2009: Jakob Bro: Balladeering (Loveland)
 2009: Dan Tepfer: Duos with Lee (Record)
 2011: Jakob Bro: Time (Loveland)
 2011: Marcel·lí Bayer: Nonitz Featuring Lee Konitz (Quadrant)
 2013: Jakob Bro: December Song (Loveland)

Литература 
Andy Hamilton «Lee Konitz: Conversations on the Improviser’s Art», University of Michigan Press, 2007.

Примечания

Ссылки 

Саксофонисты США
Джазмены США
Исполнители Verve Records
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Prestige Records
Умершие от COVID-19 в США